Rocquencourt (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Rocquencourt (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia